Línea 138 puede referirse a:

 Línea 138 de colectivos de Rosario.
 Línea 138 de autobuses de Madrid.